Eocoracias brachyptera — викопний вид сиворакшоподібних птахів монотипової родини Eocoraciidae. Існував в Європі в середині еоцену (приблизно 48-40 млн років тому). Повний скелет птаха з відбитками пір'я знайдений у Мессельському кар'єрі в Німеччині. У 2019 році науковці Бристольського університету проаналізувала будову клітинних структур пір'я під назвою меланосоми, що містять пігмент меланін. За формою та розмір меланосом, науковці дійшли висновку, що оперення Eocoracias було синього кольору.

Філогенія

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 Fossilworks 

Сиворакшеподібні
Викопні птахи
Птахи еоцену
Вимерлі тварини, описані 2000